УЕФА Лига шампиона 1993/94. је 39. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а друга сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. 

Финале је одиграно 18. маја 1994. на Олимпијском стадиону у Атини, где је Милан са 4:0 победио Барселону, и тако освојио укупно пети трофеј Купа шампиона.

Освајачу Лиге шампиона из претходне сезоне, Олимпик Марсељу, није дозвољено учешће због скандала око намештања мечева у националном првенству претходне сезоне. Клуб је због тога избачен у Другу лигу, а такође му је одузета и титула Прве лиге Француске.

За разлику од претходне две сезоне, ове сезоне се након такмичења по групама играло и полуфинале, где се победник одлучивао у једном мечу.

Квалификације 

|}
1 Динамо Тбилиси је победио Линфилд у двомечу, али је дисквалификован из такмичења због подмићивања судија са 5.000 долара за реванш меч.

Прво коло 

|}

Друго коло 

|}

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Полуфинале

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1993/94.
 УЕФА куп 1993/94.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Сезона 1993/94. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1993/94.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1993/94. у УЕФА такмичењима